Mecz o Superpuchar Europy UEFA 2019 został rozegrany 14 sierpnia 2019 roku na Vodafone Arena w Stambule, pomiędzy Liverpool FC (zwycięzcą Ligi Mistrzów UEFA 2018/19) a Chelsea FC (triumfatorem Ligi Europy UEFA 2018/19).

Szczegóły meczu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 uefa.com

2019 w piłce nożnej
Superpuchar Europy UEFA
2019 w Turcji
Piłka nożna w Turcji
Zawody sportowe w Stambule